Ла Вердад има више значења:

 Ла Вердад (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вердад (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вердад, Давид Осорио Сантос (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику